Wilson (Arkansas)
 Wilson (Carolina do Norte)
 Wilson (Kansas)
 Wilson (Luisiana)
 Wilson (Ohio)
 Wilson (Oklahoma)
 Wilson (Pensilvânia)
 Wilson (Texas)
 Wilson (Wisconsin)
 Wilson (Wyoming)
 Estação Wilson

 Outros usos
 Wilson Sporting Goods
 Wilson (1944), cinebiografia do ex-presidente dos EUA

Desambiguações de topônimos